Yonson es un apellido común en el idioma inglés y significa "hijo de John". El nombre John es el equivalente en inglés del nombre común en español  Juan. Yonson puede referirse a:

Personas 
 Alexz Johnson, actriz y cantante canadiense.
 Andrew Johnson, 17º presidente de los EE. UU. (1865-1869).
 Boris Johnson, político británico, primer ministro del Reino Unido.
 Brian Johnson, vocalista del grupo australiano AC/DC.
 Eric Johnson, músico estadounidense.
 Holly Johnson, cantante británico (Frankie Goes to Hollywood).
 Lyndon Johnson, 36º presidente de los EE. UU. (1963-1969).
 Michael Johnson, atleta estadounidense.
 Philip Johnson, arquitecto estadounidense.
 Samuel Johnson, escritor, crítico y lexicógrafo inglés del s. XVIII.
 Uwe Johnson, escritor alemán (1934-1984).
 Gary Earl Johnson, político estadounidense, exgobernador de Nuevo México y candidato a la presidencia de ese país.

Otros 
 Johnson & Johnson, empresa estadounidense de dispositivos médicos. 
 Johnson, multitienda chilena.
 S. C. Johnson & Son, empresa estadounidense de productos de cuidado personal.
 Johnson, localidad de Arkansas, Estados Unidos.
 Johnson (Minnesota), localidad de Minesota, Estados Unidos
 Johnson (Nebraska), localidad de Nebraska, Estados Unidos.

Autores de nombres científicos 
 A.W.Johnson - A.W. Johnson fl. 1968
 Aar.G.Johnson - Aaron Guy Johnson 1880-
 Alb.G.Johnson - Albert G. Johnson 1912-1977
 A.F.Johnson - Ann F. Johnson fl. 1978
 A.Johnson - Anne Johnson 1928-
 A.M.Johnson - Arthur Monrad Johnson 1878-1943
 A.E.Johnson - Asa Emery Johnson 1825-1906
 B.L.Johnson - Bertil Lennart Johnson 1909-
 C.D.Johnson - C.D. Johnson
 C.J.Johnson - C.J. Johnson fl. 1980
 Johnson - Charles Johnson 1791-1880
 C.P.Johnson - Charles Pierpont Johnson -1893
 C.T.Johnson - Colin T. Johnson fl. 1991
 D.E.Johnson - Dale E. Johnson 1949-
 D.M.Johnson - David Mark Johnson 1955-
 D.A.Johnson - Dennis A. Johnson fl. 1991
 D.L.Johnson - Dorothy L. Johnson
 D.S.Johnson - Duncan Starr Johnson 1867-1937
 E.M.Johnson - Edward Marshall Johnson 1896-
 E.R.L.Johnson - Eileen Ruth Laithlain Johnson 1896-1972
 E.A.Johnson - Eric A. Johnson fl. 1978
 Eric M.Johnson - Eric M. Johnson fl. 1996
 G.A.L.Johnson - G.A.L. Johnson
 G.P.Johnson - George P. Johnson fl. 1988
 H.W.Johnson - Howard Wilfred Johnson 1901-
 Jacq.Johnson - Jacqui Johnson fl. 2001
 J.Johnson - James Johnson 1886-1952
 James E.Johnson - James (E.) Johnson fl. 2001
 J.Y.Johnson - James Yates Johnson 1820-1900
 J.H.Johnson - Jesse Harlan Johnson 1892-1969
 J.E.Johnson - Joseph Elias (Ellis) Johnson 1817-1882
 H.Johnson - Joseph Harry Johnson 1894-
 K.G.Johnson - Kenneth G. Johnson fl. 1975
 Laur.P.Johnson - Laurence P. Johnson fl. 1995
 L.A.S.Johnson - Lawrence Alexander Sidney Johnson 1925-1997
 L.A.Johnson - Leigh Alma Johnson 1966-
 L.P.Johnson - Leland Parrish Johnson 1910-
 L.N.Johnson - Lorenz(o) Nickerson Johnson 1862-1897
 M.Johnson - Magnus Johnson fl. 1997
 M.F.Johnson - Miles F. Johnson 1936-
 M.M.Johnson - Minnie May Johnson 1896-
 P.W.Johnson - Paul W. Johnson
 P.N.Johnson - Peter Neville Johnson 1946-
 R.G.Johnson - R.G. Johnson fl. 1980
 R.R.Johnson - Raymond Roy Johnson 1932-
 R.L.Johnson - Robert L. Johnson fl. 2006
 R.W.Johnson - Robert William Johnson 1930-
 S.D.Johnson - S.D. Johnson fl. 1995
 T.W.Johnson - Terry Walter Johnson 1923-
 T.Johnson - Thomas Johnson 1863-1954
 Thorv.Johnson - Thorvaldur Johnson 1897-
 W.Johnson - William Johnson 1844-1919